Таксин — король Сиама (1734—1782).
 Таксин — ядовитый алкалоид, содержащийся в древесине, коре и листьях тиса ягодного и тиса остроконечного.

См. также 
 Чиннават, Таксин